Decatur désigne plusieurs lieux aux États-Unis, la plupart nommés d'après Stephen Decatur (1779-1820), officier et héros de la marine américaine.

Toponymes 

 Decatur, une ville, siège du comté de Morgan dans l'État de l'Alabama,
 Decatur, une localité du comté de Benton dans l'État de l'Arkansas,
 Decatur, une localité du comté de DeKalb dans l'État de Géorgie,
 Decatur, une ville, siège du comté de Macon dans l'État de l'Illinois,
 Decatur, une localité du comté d'Adams dans l'État de l'Indiana,
 Decatur ou Decatur City, une localité du comté de Decatur dans l'État de l'Iowa,
 Decatur, un village du comté de Van Buren dans l'État du Michigan,
 Decatur, une localité du comté de Newton dans l'État du Mississippi,
 Decatur, une localité du comté de Burt dans l'État du Nebraska,
 Decatur, une localité du comté d'Otsego dans l'État de New York,
 Decatur, une localité du comté de Brown dans l'État de l'Ohio,
 Decatur, une localité, chef-lieu du comté de Meigs dans l'État du Tennessee,
 Decatur, une localité du comté de Wise dans l'État du Texas.
 Decatur Street (Brooklyn (New York), rue où l'écrivain Henry Miller vécut sa petite enfance

Comtés

Navires 
Plusieurs navires de la marine américaine ont porté le nom d' dont le cinquième du nom :
 , un destroyer lance-missiles de la classe Arleigh Burke, mis en service en 1998.

Voir aussi 
 Clarence Decatur Howe (1886-1960), homme politique canadien ;
 Decatur City, ville du comté de Decatur, en Iowa, aux États-Unis ;
 John Decatur Barry (1839-1867), officier de l'armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession.

Homonymie de localités aux États-Unis